São Gonçalo do Sapucaí kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Gonçalo do Sapucaí (ort), Minas Gerais, 
 São Gonçalo do Sapucaí (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar